In 1906/07 werd het twaalfde Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de voetbalbond van Hamburg-Altona. Inmiddels was ook de Noord-Duitse voetbalbond in het leven geroepen, maar de bond van Hamburg-Altona bleef aanvankelijk nog bestaan. De kampioen ging dus niet rechtstreeks naar de eindronde om de Duitse landstitel, maar moest eerst nog langs de Noord-Duitse eindronde.

Victoria werd kampioen en in de eindronde versloegen ze Schweriner FC 03, met 20-2, Holstein Kiel en Eintracht Braunschweig. In de nationale eindronde versloeg de club Düsseldorfer FC 99 en verloor in de halve finale van Berliner TuFC Viktoria 1889.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona
Duits competitievoetbal 1906/07